A felhasználó a következőkre utalhat:

 Felhasználó vagy user, egy informatikai rendszer használója
 Végfelhasználó, a közgazdaságban és kereskedelemben egy termék használója

Kapcsolódó szócikkek 
 Fogyasztó
 Vásárló